Путря — славянская фамилия:
 Путря, Александр Архипович (1929—1985) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Липецкого городского комитета КПСС.

 Путря, Александра Евгеньевна (1977—1989) — юная советская художница, оставившая после себя более 2000 работ.
 См. также 
 Путра